Николай Погребов:
 Погребов, Николай Иванович (1817—1879) — петербургский городской голова.
 Погребов, Николай Фёдорович (1860—1942) — советский геолог.